Il doppio del torneo di tennis Thermphos Challenger Zeeland 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Veronika Kapšaj e Ksenia Palkina che hanno battuto in finale Fatma Al-Nabhani e Svjatlana Piraženka 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Veronika Kapšaj /  Ksenia Palkina (Campionesse)
 Fatma Al-Nabhani /  Svjatlana Piraženka (finale)

 Bernice Van De Velde /  Angelique van der Meet (semifinali)
 Lesley Kerkhove /  Kristína Kučová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Thermphos Challenger Zeeland 2013